Turczyn – wieś w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, gminie Rajgród
 Turczyn – kolonia w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Choroszcz
 Turczyn – wieś na Ukrainie w rejonie gródeckim obwodu lwowskiego
 Turczyn – rasa gołębia